Nordexpress steht für: 

 Nord-Express, ein Fernzug zwischen Paris und Nord-/Osteuropa
 ein Anzeigenblatt der Verlagsgesellschaft Madsack
 ein früherer Titel des Romans Maigret und Pietr der Lette